

Sigle 
 Network address translation – traduzione degli indirizzi di rete, meccanismo delle reti informatiche
 Nucleic Acid Test – insieme di tecniche di laboratorio in biologia molecolare

Codici 
 NAT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Augusto Severo di Natal (Brasile)
 NAT – abbreviazione aeronautica di North Atlantic Track ovvero Rotte nord atlantiche
 nat – codice ISO 639-3 della lingua hungworo
 NAT – natural antisense transcript

Altro

Nat – unità di misura dell'informazione
Nat – spiriti guida nel simbolismo buddista
 Marie-José Nat – attrice francese
 Yves Nat – pianista, compositore e didatta francese